Mihajlo II., car Bizanta
Mihajlo II., car Rusije
Mihailo II., dukljanski kralj